Piffaretti ist der Nachname der folgenden Personen:

 Blaise Piffaretti, Schweizer Fußballspieler
 Fabricio Piffaretti, uruguayischer Schwimmer
 Piergiorgio Piffaretti (1942), Schweizer Bildender Künstler, Kunstpädagoge